Antigua estación de ferrocarril puede hacer referencia a:
 La Antigua Estación de Ferrocarril de Burgos.
 La Antigua estación del ferrocarril suburbano de Málaga.
 La  antigua Estación del ferrocarril de Ceuta.
 La Antigua estación del Ferrocarril de Panamá.